Amphiporus buergeri är en djurart som tillhör fylumet slemmaskar, och som beskrevs av Isler 1900. Amphiporus buergeri ingår i släktet Amphiporus och familjen Amphiporidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Slemmaskar
buergeri